Absolute Stetigkeit steht für:

 Absolut stetige Funktion, Verschärfung des Stetigkeitsbegriffes
 Absolut stetiges Maß, ein verwandter Stetigkeitsbegriff für Maße
 Absolutstetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, Verteilung mit absolut stetigen Wahrscheinlichkeitsmaß